Пётр Прокопьевич Мачнев (4 июня 1928 — 7 мая 2010) — передовик советской строительной отрасли, бригадир каменщиков строительно-монтажного треста № 11 Министерства промышленного строительства СССР, город Куйбышев, Герой Социалистического Труда (1971).

Биография 
Родился в 1928 году в Воронежской области, в семье русских. В 1943 году завершив обучение на курсах трактористов, поступил на работу в колхоз. До конца войны трудился на тракторе, обеспечивая страну продукцией сельского хозяйства.  

В 1948 году был призван в ряды Советской Армии. Служил в Берлине в роте связистов. В 1953 году переехал на постоянное место жительство в Куйбышев. Устроился работать разнорабочим в трест №11, где и отработал 43 года. 30 лет был бригадиром каменщиков. За это время его бригада участвовала в строительстве 9 школ, двух техникумов, огромного количества жилых домов, а также объектов социально-бытовой инфраструктуры. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 апреля 1971 года за достижение высоких показателей в строительстве Петру Прокопьевичу Мачневу было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».  

В 1995 году вышел на заслуженный отдых. 

Проживал в городе Самара. Умер 7 мая 2010 года. Похоронен на центральной аллее кладбища "Рубежное".

Награды 
За трудовые успехи был удостоен:
 золотая звезда «Серп и Молот» (05.04.1971)
 Государственная премия СССР (1979)
 орден Ленина (05.04.1971) 
 Медаль «За трудовое отличие» (1948)
 Заслуженный строитель СССР (1966)
 другие медали.

 Почётный гражданин города Самары (04.11.1976)

Примечания

Ссылки 
 

Строители
Делегаты XXIII съезда КПСС